A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női gerelyhajítás versenyszámát augusztus 19. és 21. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 60,50 méter, míg a B-szint 56,00 méter volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női gerelyhajításban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 12 döntőbe jutott gerelyhajító közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta.

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon